Der Tschammerpokal 1939 war der fünfte Wettbewerb um den deutschen Fußballpokal.

Nach bewährtem Modus startete der Pokalkampf des Jahres 1939 mit den Mannschaften der Kreisklassen. Mit den anschließend eingreifenden Vereinen aus den Bezirksklassen und den Gauligen beteiligten sich insgesamt 4628 Mannschaften an dem Wettbewerb. Diesmal waren die Teams aus der Ostmark, dem früheren Österreich von Anfang an beteiligt, ebenso wie das 1938 annektierte Sudetenland. Dadurch erhöhten sich in der Gaugruppenphase die Zahl der Gruppen von bisher fünf auf sechs.

Durch den Beginn des Zweiten Weltkrieges litt der Wettbewerb zunehmend unter Terminnot und Spielausfällen. Da das Achtelfinale erst im Dezember durchgeführt werden konnte, fand das Endspiel um den Tschammerpokal 1939 erst am 28. April 1940 statt. Pokalsieger wurde der 1. FC Nürnberg nach einem 2:0-Sieg über den SV Waldhof Mannheim.

Gaugruppen – Hauptrunden 1 bis 3 

Die Spiele fanden vom 15. April bis 18. Juni 1939 statt.

1. Schlussrunde 

Die Spiele fanden vom 20. August bis 5. November 1939 statt.

|}

Wiederholungsspiel 

|}

2. Schlussrunde 

Die Spiele fanden vom 19. November bis 3. Dezember 1939 statt.

|}

Achtelfinale 

Die Spiele fanden am 10. Dezember 1939 statt.

|}

Viertelfinale 

Die Spiele fanden am 7. Januar 1940 statt.

|}

Halbfinale 

Die Spiele fanden am 31. März 1940 statt.

|}

Wiederholungsspiele 

|}

Finale

Erfolgreichste Torschützen 

(1. Schlussrunde bis Finale)

Literatur 

 Matthias Weinrich, Hardy Grüne: Enzyklopädie des deutschen Ligafußballs. Band 6: Deutsche Pokalgeschichte seit 1935. Bilder, Statistiken, Geschichten, Aufstellungen. Agon-Sportverlag, Kassel 2000, ISBN 3-89784-146-0, S. 50–58.

1939
Fußballsaison 1939
Fußball (Deutsches Reich, 1933–1945)